Sándalo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Mentha aquatica.
 El nombre común de la planta Mentha longifolia.
 El nombre común de la planta Mentha spicata.
 El nombre común de la planta Pterocarpus santalinus.
 El nombre común de la planta Santalum album.
 La banda de pop peruano Sándalo.